Weidert ist der Name von:

 Alfons K. Weidert († 1988), deutscher Linguist
 Franz Weidert (1878–1954), Physiker und Optiker
 Werner K. Weidert, deutscher Archäologe und Autor